Ребольяр:

 Ребольяр — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Ребольяр — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.